

Январь 
 3 января — «Natsume Yuujinchou Shi»
 4 января — «The New Prince of Tennis»
 6 января -
 «Amagami SS +»
 «Senki Zesshou Symphogear»
 «High School DxD»
 «Kill Me Baby»
 «Recorder and Randsell»
 7 января -
 «Area no Kishi»
 «Sacred Seven: Shirogane no Tsubasa»
 8 января -
 «Bakemonogatari»
 «Brave 10»
 «Aquarion Evol»
 9 января — «Danshi Koukousei no Nichijou»
 10 января -
 «Another»
 «Waiting in the Summer»
 11 января — «Papa no Iukoto o Kikinasai!»
 12 января — «Thermae Romae»
 13 января — «Inu x Boku SS»

Февраль 
 3 февраля — «Black Rock Shooter»
 17 февраля — OVA «Memory Days»
 23 февраля — «Монсуно»

Март 
 17 марта -
 «Ozuma»
 «Eiga Pretty Cure All Stars New Stage: Mirai no Tomodachi»

Апрель 
 3 апреля — «Kimi to Boku. 2»
 4 апреля — «Recorder and Randsell» 2 сезон
 5 апреля -
 «Acchi Kocchi»
 «Kore wa Zombie desuka? On the Dead»
 6 апреля -
 «Accel World»
 «Sankarea»
 7 апреля -
 «Kuroko no Basuke»
 «БакуТех! Бакуган»
 8 апреля -
 «Fate/Zero 2»
 «Nazo no Kanojo X»
 «Phi Brain: Kami no Puzzle» 2 сезон
 9 апреля -
 «咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A»
 «Tasogare Otome x Amnesia»
 10 апреля — «Nyarko-san: Another Crawling Chaos»
 12 апреля — «Eureka Seven: AO»
 13 апреля -
 «Kids on the Slope»
 «Tsuritama»
 18 апреля — «Inazuma Eleven Go: Chrono Stone»
 23 апреля — «Hyouka»

Июнь 
 29 июня — «Arcana Famiglia»

Июль 
 1 июля — «Tari Tari»
 2 июля -
 «Chitose Get You!!»
 «Jinrui wa Suitai Shimashita»
 3 июля — «Yuru Yuri 2»
 5 июля -
 «Binbougami ga!»
 «Joshiraku»
 6 июля -
 «Dakara Boku wa, H ga Dekinai.»
 «Aesthetica of a Rogue Hero»
 «Moyashimon Returns»
 7 июля -
 «Dog Days'»
 «Kokoro Connect»
 «Sword Art Online»
 8 июля — OVA «Hyouka: Motsubeki Mono wa»
 9 июля — «Oda Nobuna no Yabou»
 14 июля — «Ebiten: Kouritsu Ebi Sugawa Koukou Tenmonbu»
 17 июля — OVA «Recorder and Randsell»

Август 
 2 августа — «Smile Precure! Let’s Go! Marchen World»
 20 августа — OVA «Nogizaka Haruka no Himitsu: Finale»
 23 августа — OVA «Загадочная девушка Х»

Сентябрь 
 27 сентября — ONA «Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Lite!»
 28 сентября — «Gekijō-ban Tiger & Bunny -The Beginning»
 28 сентября — «Shinsekai Yori»

Октябрь 
 2 октября -
 «K»
 «Kamisama Hajimemashita»
 «Tonari no Kaibutsu-kun»
 4 октября -
 «Btooom!»
 «Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!»
 «Kintama»
 «Hayate the combat butler»
 5 октября — «Hidamari Sketch X Hoshimittsu»
 6 октября -
 «Bakuman»
 «Suki-tte Ii na yo.»
 «To Love-Ru Darkness»
 9 октября -
 «Girls und Panzer»
 «Sakurasou no Pet na Kanojo»
 10 октября -
 «Jormungand: Perfect Order»
 «Tytania»
 12 октября — «Robotics;Notes»
 13 октября — «Psycho-Pass»
 20 октября — OVA «Kore wa Zombie Desuka? On the Dead»
 27 октября — «Eiga Smile Precure! Ehon no Naka wa Minna Chiguhagu!»

Ноябрь 
 17 ноября — «Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo»

Декабрь 
 19 декабря — OVA «Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Depth of Field — Ai to Nikushimi Gekijyo»
 20 декабря — OVA «Junjou Romantica»

Неопределённая дата 
 «Hanasaku Iroha: Home Sweet Home»
 «Queen’s Blade: Rebellion»
 «Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden»

Примечания 

Аниме 2012 года
Все хронологические списки